Općina Apače, općina u Sloveniji
 Apače (Apače, Slovenija), naselje u općini Apače
 Apače (Kidričevo, Slovenija), naselje u općini Kidričevo